Василий Родионов:
 Родионов, Василий Иванович (1917—1992) — Герой Советского Союза.
 Родионов, Василий Матвеевич (1859—1934) — казак Донского войска, генерал-майор Российской императорской армии, участник Первой мировой войны.
 Родионов, Василий Фёдорович (1909—1992) — российский автоконструктор, лауреат Сталинской премии.